Alexander Mackenzie (acteur), een Amerikaans acteur
Alexander Mackenzie (componist), een Schotse componist en musicus
Alexander Mackenzie (ontdekkingsreiziger), een Schotse ontdekkingsreiziger in westelijk Canada
Alexander Mackenzie (politicus), een minister-president van Canada